«Яшьлéк» (, в переводе с татарского — юность, молодость) — 8-я станция Казанского метрополитена. Расположена на первой линии между станциями «Козья слобода» и «Северный вокзал». До открытия упоминалась также под названием «Яшьлек — Юность». Открыта вместе со станциями «Северный вокзал» и «Авиастроительная» 9 мая 2013 года, в составе четвёртого пускового участка первой линии Казанского метрополитена «Козья слобода — Авиастроительная». Открытие было приурочено к Универсиаде-2013.

Описание 
В ходе интернет-голосования на сайте мэрии в мае 2012 года по возможному переименованию станции значительно лидировали два предложения — «Алатская» (по дороге, исторически подходившей к Казани в этих местах) и «Декабристов» (проектное). В интерьере, разработанном для проектного названия, обыгрывалась униформа русских офицеров.

В процессе строительства был изменён проект свода станции. Из интерьера исчезла лепнина и золотые арки на своде, была изменена конструкция люстр, которые и являются основным элементом отделки станции.

Находится между станциями «Козья слобода» и «Северный вокзал» под улицей Декабристов между улицами Волгоградская и Тверская.

Обслуживает близлежащие жилые массивы и Московский рынок. Конструкции сводчатой станции из монолитного железобетона.

В пределах расширенной шаговой доступности от станции предусмотрена остановка скоростного трамвая.

Со станции планируется пересадка на станцию «» второй (Савиновской) линии.

Строительство 
Строительство станции началось летом 2010 года. В декабре 2011 года начата проходка левого перегонного тоннеля до станции «Козья слобода». По состоянию на утро 2 апреля 2012 года на перегоне Яшьлек — Козья слобода в правом тоннеле, где был задействован тоннелепроходческий комплекс «Алтынчеч», было пройдено 570 метров и оставалось пройти 789 метров. Левый тоннель, где проходку вел комплекс «Айсылу», было пройдено 740 метров, оставалось пройти 622 метра. 4 июня 2012 года состоялась торжественная сбойка тоннелей. Прибытие «Алтынчеч» и сбойка правого тоннеля состоялась 20 июля 2012 года. На самой станции в то время велась разработка грунта и бетонирование конструкций вестибюля № 1. По состоянию на март 2013 года велась отделка станции и бетонирование последнего лестничного схода. Напряженно складывалась ситуация со строительством основных притоннельных сооружений — водоотливных и вентиляционных установок станции «Яшьлек». При проведении работ метростроители столкнулись с множеством действующих коммуникаций, не вошедших в первоначальную проектно-сметную документацию, которые перекладывали. В результате этих задержек, южный кассовый вестибюль с двумя выходами, открылся позже самой станции, лишь 6 июля 2013 года.

Выходы и пересадки 
Станция имеет 2 подземных вестибюля, из северного можно выйти к Московскому рынку и улице Волгоградской, из южного — к улице Тверской и Дворцу химиков (пересадка на Казанский скоростной трамвай).
Также в будущем предусмотрена пересадка на Савиновскую линию и станцию «Волгоградская».

Привязка общественного транспорта

Автобус

Трамвай

Троллейбус

Путевое развитие 
За станцией расположены сокращенный съезд и задел под ССВ на Савиновскую линию.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Фотографии и описание станции «Яшьлек» на сайте «Мир метро»
 Станция «Декабристов» на сайте «К-метро»

Центральная линия Казанского метрополитена
Станции Казанского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 2013 году